Троодонтиды  — семейство динозавров-тероподов из группы целурозавров (Coelurosauria). Обитали в юрском и меловом периодах ( назад) на территории Северной Америки, Европы и Азии. Наиболее известные представители: троодон и синовенатор.

Описание 
Троодонтиды были преимущественно небольшими пернатыми динозаврами. Самый крупный из них, троодон, имел 2,5 метра в длину, а самый маленький представитель, анхиорнис, весил всего 100 г.

Типичные семейственные признаки: большие глазницы, длинные задние конечности, длинная шея, очень развитые передние конечности, работающие на захват, длинные тонкие когти на всех конечностях, острые конические зубы с зазубренными краями, возможно наличие оперения. Замечены анатомические сходства с археоптериксом. Также могут являться дальними родственниками орнитомима (Ornithomimidae).

История изучения 
С момента открытия первой известной троодонтиды, Troodon formosus, в верхнем мелу Северной Америки в 1856 году, образцы троодонтид были найдены не только в верхнем мелу, но и нижнемеловых отложениях и даже верхней юре на территории Азии и Северной Америки. Некоторые фрагментарные образцы были также найдены в Европе.

Несколько базальных троодонтид, известные по относительно полным скелетам, сохранились в юрских и нижнемеловых отложениях северной части Китая, но все ранее описанные поздние члены группы верхнего мела известны по плохо сохранившимся останкам. Самым известным из них, вероятно, является Troodon formosus, который первоначально был описан на основе крупных зубов.

Среди других верхнемеловых троодонтид, Linhevenator, Saurornithoides и Zanabazar, каждый известен по неполному черепу и фрагментарному посткраниальному скелету, как и Xixiasaurus. Byronosaurus представлен двумя очень неполным скелетами незрелых особей и двумя фрагментарными черепами. Другие таксоны, такие как Borogovia и Urbacodon представлены ещё менее полными образцами.

В местонахождении Шестаково-3 у деревни Шестаково на правом берегу реки Кии (Кемеровская область) нашли  троодонтида.

Эволюция 
Троодонтиды — одна из самых птицеподобных групп теропод, и они играют важную роль в понимании птичьего происхождения. Хотя троодонтиды известны уже более 150 лет, малоизученные их останки в значительной части сохранились только в виде обеих передних конечностей и задних конечностей.

Находки указывают на сложную структуру и характер эволюции в рамках семейства троодонтид. Учёные предполагают, что представители данного семейства эволюционировали независимо друг от друга, у которых заметно существенное уменьшение передних конечностей в течение их эволюции.

Sinovenator раньше рассматривался в качестве базального представителя семейства с его более мелкими дистальными зубами, как у дромеозаврид, в отличие от более крупных зубов троодонтид. Тем не менее, Anchiornis является самым ранним из известных на сегодняшний день троодонтид. Открытие Anchiornis в ранних юрских отложениях подтверждает, что троодонтиды имеют долгую историю, которая предшествовала большему разнообразию раннего мела. Исследование зубов Anchiornis показывает, что ранние формы троодонтид могли появиться значительно раньше, и отнесены, по крайней мере, в начало юрского периода. Постоянные новые находки ископаемых также подтверждают, что троодонтиды достигли наибольшего разнообразия (особенно заметного в морфологии зубов) в кампанском веке на территории Азии.

Азиатские троодонтиды 
В настоящее время динозавры семейства троодонтид в значительной степени представлены видами, обитавшими в Северном полушарии. На территории Азии известно три месторасположения находок троодонтид — пустыня Гоби, северный Китай и Узбекистан. На февраль 2010 года 12 видов, относящихся к 10 родам семейства, были зарегистрированы в Азии.

Североамериканские троодонтиды 
Несмотря на разнообразие азиатских представителей данного семейства, североамериканский список клад остается небольшим. В настоящее время разнообразие североамериканских троодонтид ограничивается тремя или более признанными меловыми формами, включая спорный вид Troodon formosus, известный в настоящее время из неполных скелетных останков, Troodon inequalis, Geminiraptor suarezarum и зуб вида Pectinodon bakkeri, а также два предполагаемых таксона из верхнейй юры, в том числе зубы Koparion douglassi и возможно новый вид из формации .

В 2011 году был описан новый вид Talos sampsoni, найденный в шате Юта, который дополнил группу североамериканских троодонтид. Наличие различных троодонтид на территории нынешних США подтверждает гипотезу, что в конце кампана данная группа была представлена ограниченными ареалами и предполагает, что таксономическое разнообразие верхнегого мела троодонтид из Северной Америки в настоящее время недооценивается.

Останки верхнемеловых североамериканских троодонтид обычно описывали под именами Troodon formosus,  и Stenonychosaurus inequalis.

Систематика

Внешняя систематика 

Последние анализы размещают троодонтид рядом с дромеозавридами в кладе Maniraptoriformes.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2018 года в семейство включают 23 вымерших рода:

 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Подсемейство Sinovenatorinae
 Род 
 Подсемейство Troodontinae
 Род 
 Род 

Также в семейство входят роды и виды в статусе nomen dubium: Bradycneme, Euronychodon, Heptasteornis, Koparion, Laelaps cristatus, Laelaps laevifrons.

Кладограмма семейства

Примечания

Ссылки 
 A basal dromaeosaurid and size evolution preceding avian flight.

 
†